Nico Lazaridis ist der Name folgender Personen:
 Nico Lazaridis (Fußballspieler) (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Nicolas „Nico“ Lazaridis (* 1994), deutscher Webvideoproduzent, siehe inscope21

Siehe auch:
 Nikolaos Lazaridis